У́лица Кали́нина — широко распространённое название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. В большинстве случаев улицы получили название в честь М. И. Калинина.

Абхазия 
 Улица Калинина — улица в поселке городского типа Бзыбта.

Армения 
 Улица Калинина () — прежнее название улицы Гарегин Нжде в Ереване.

Белоруссия 
 Улица Калинина — улица в Бресте.
 Улица Калинина — улица в Витебске.
 Улица Калинина — улица в Минске.
 Улица Калинина — улица в Новополоцке.

Грузия 
 Улица Калинина — прежнее название улицы Ивана Джавахишвили в Тбилиси.

Казахстан 
 Улица Калинина — улица в Кокшетау.
 Улица Калинина — улица в Усть-Каменогорске.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Кабанбай батыра в Алма-Ате.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Академика Чокина в Павлодаре.

Киргизия 
 Улица Калинина () — улица в Бишкеке.

Крым 
 Улица Калинина — улица в Керчи.
 Улица Калинина — улица в Симферополе.
 Улица Калинина — улица в Феодосии.

Молдавия 
 Улица Калинина () — улица в Вулканештах.
 Улица Калинина () — улица в Комрате.

Прежние названия 
 Улица Калинина () — прежнее название улицы Мирчи чел Бетрин в Бельцах.
 Улица Калинина () — прежнее название улицы Тудора Владимиреску в Кишинёве.

Приднестровье 
 Улица Калинина () — улица в Бендерах.
 Улица Калинина () — улица в Дубоссарах.
 Улица Калинина () — улица в Рыбнице.
 Улица Калинина () — улица в Слободзее.
 Улица Калинина () — улица в Тирасполе.

Россия 
В Российской Федерации на октябрь 2017 года насчитывалась 2341 улица, названная в честь Михаила Ивановича Калинина.
 Улица Калинина — улица в Анапе.
 Улица Калинина — улица в Арзамасе.
 Улица Калинина — улица в Архангельске.
 Улица Калинина — улица в Астрахани.
 Улица Калинина — улица в Балашихе.
 Улица Калинина — улица в Благовещенске.
 Улица Калинина — улица в Брянске.
 Улица Калинина — улица во Владивостоке.
 Улица Калинина — улица во Владикавказе.
 Улица Калинина — прежнее (с 1923 по 1990-е годы) название Николо-Галейской улицы во Владимире.
 Улица Калинина — улица в Волгограде.
 Улица Калинина — улица в Воронеже.
 Улица Калинина — улица в Данкове.
 Улица Калинина — улица в Железногорске (Красноярский край).
 Улица Калинина — улица в Ейске.
 В Екатеринбурге:
 Улица Калинина;
 Улица Калинина — прежнее название Зимней улицы.
 Улица Калинина — улица в Иванове.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Тимирязева в Ижевске.
 Улица Калинина — улица в Ишимбае.
 Улица Калинина — улица в Йошкар-Оле.
 В Казани:
 Улица Калинина — улица в историческом центре города.
 Улица Калинина — улица в посёлке Кадышево Авиастроительного района.
 Улица Калинина — улица в Кирове Калужской области.
 Улица Калинина — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Калинина — улица в Кимрах.
 Улица Калинина — улица в Клинцах.
 Улица Калинина — улица в Коломне.
 Улица Калинина — улица в Королёве.
 Улица Калинина — улица в Костроме.
 Улица Калинина — улица в Котове.
 Улица Калинина — улица в Краснодаре.
 Улица Калинина — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Калинина — улица в Курлове.
 Улица Калинина — улица в Кызыле.
 Улица Калинина — улица в Липецке.
 Улица Калинина — улица в Майкопе.
 Улица Калинина — название улицы Кара Караева в Махачкале до 1974 г.
 Улица Калинина — название улицы Воздвиженка в Москве в 1946—1963 гг.
 Улица Калинина — улица в Мурманске.
 Улица Калинина — улица в Нальчике.
 Улица Калинина — улица в Нижнем Тагиле.
 Улица Калинина — улица в Новомосковске.
 Улица Калинина — улица в Новосибирске.
 Улица Калинина — улица в Омске.
 Улица Калинина — улица в Оренбурге.
 Улица Калинина — улица в Орле.
 Улица Калинина — улица в Осыпном Бугре.
 Улица Калинина — улица в Пензе.
 Улица Калинина — улица в Перми.
 Улица Калинина — улица в Петровске.
 Улица Калинина — улица в Петрозаводске.
 Улица Калинина — улица в Подольске.
 Улица Калинина — улица в Пскове.
 Улица Калинина — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Калинина — улица в Салавате.
 Улица Калинина — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Калинина — улица в Кировском районе;
 Улица Калинина — улица в Володарском.
 Улица Калинина — улица в Северске.
 Улица Калинина — улица в Солянке.
 Улица Калинина — улица в Сочи.
 Улица Калинина — улица в Ступине.
 Улица Калинина — улица в Сыктывкаре.
 Улица Калинина — улица в Таганроге.
 Улица Калинина — улица в селе Такмык, Большереченский район, Омская область.
 Улица Калинина — улица в Татарской Башмаковке.
 Улица Калинина — улица в Твери.
 Улица Калинина — улица в Томске.
 Улица Калинина — улица в Туле.
 Улица Калинина — улица в Туринске.
 В Уфе:
 Улица Калинина;
 Улица Калинина — прежнее (до 1974 г.) название улицы Сагита Агиша.
 Улица Калинина — улица в Хабаровске.
 Улица Калинина — улица в Хилке.
 Улица Калинина — улица в Хотькове.
 Улица Калинина — улица в Чебоксарах.
 Улица Калинина — улица в Челябинске.
 Улица Калинина — прежнее название Амурской улицы в Чите.
 Улица Калинина — улица в Ярославле.

Таджикистан 
 Улица Калинина () — прежнее название улицы Авасто в Душанбе.

Туркмения 
 Улица Калинина () — прежнее название улицы Ходжи Аннадурдиева в Ашхабаде.

Узбекистан 
 Улица Калинина () — прежнее название улицы Хусанбаева в Ташкенте.

Украина 
 Улица Калинина — улица в Алчевске.
 Улица Калинина — улица в Антраците.
 Улица Калинина — улица в Донецке.

Прежние названия 
 Улица Калинина — прежнее название Святовладимировской улицы в Запорожье.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Кулиняка в Ирпене.
 Улица Калинина — прежнее название Калиновой улицы в Каменском.
 Улица Калинина — прежнее название Уликовой улицы в Киеве.
 Улица Калинина — прежнее название Европейской улицы в Константиновке.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Григория Сковороды в Лисичанске.
 Улица Калинина — прежнее название Звёздной улицы в городе Пролетарске (ныне в черте Лисичанска).
 Улица Калинина — прежнее название Караимской улицы в Луцке.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Михаила Оратовского в Мелитополе.
 Улица Калинина — прежнее название Плевневской улицы в Николаеве.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Ивана Мазепы в Полтаве.
 Улица Калинина — прежнее название Кишинёвской улицы в Раздельной.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Константина Калинина в Харькове.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Сечевых Стрельцов в Херсоне.
 Улица Калинина — прежнее название улицы Василия Дунина-Борковского в Чернигове.

Эстония 
 Улица Калинина () — прежнее название улицы Копли в Таллине.

См. также 
 Площадь Калинина
 Проспект Калинина

Примечания